Löffler či Loeffler může označovat:

osada
 Löffler (osada) – zaniklá osada v okrese Český Krumlov

příjmení
 Cullen Loeffler (* 1981) – americký hráč amerického fotbalu
 Elisabeth Řebíček-Löffler (1849–1921) – německá operní pěvkyně (rozená Elisabeth Löffler), choť houslisty a skladatele Josefa Řebíčka (1844–1904)
 Emanuel Löffler (1901–1986) – československý gymnasta, olympionik
 Jan Kryštof Löffler (činný 1593–1603) – císařský konvář, zvonař a puškař
 Jaromír Löffler (* 1948) –  český zpěvák, hudební skladatel a hudební producent
 Sigrid Löfflerová (* 1942) – rakouská literární kritička
 Wenzl Löffler (1834–1875) – rakouský politik německé národnosti z Čech

Související články 
 Lefler
 Lžičař

Německá příjmení
Židovská příjmení